Two Headed Monster — четвертий студійний альбом гурту Collide, виданий 2008 року.

Трек-лист 
 Tongue Tied & Twisted — 5:25
 Chaotic — 4:49
 A Little Too Much — 4:48
 Pure Bliss — 5:50
 Spaces In Between — 4:11
 Silently Creeping — 4:58
 Head Spin — 6:22
 Two Headed Monster — 3:20
 Shifting — 4:56
 Utopia — 6:23

Технічні дані
Mastered By — Chris Bellman
Noises, Producer, Mixed By — Statik (4)
Photography [Back Tray] — Glenn Campbell
Photography [Booklet] — Dan Santoni, Derek Caballero
Photography [Cover] — Derek Caballero
Vocals, Lyrics By [Words] — kaRIN (3)
Written-by, Artwork By [Layout] — Collide

Альбоми Collide